Lee Sang-Yoon (Daejeon, 10 de abril de 1969) é um ex-futebolista profissional sul-coreano, atacante, atualmente é treinador.

Carreira 
Lee Sang-Yoon fez parte do elenco da Seleção Coreana de Futebol da Copa do Mundo de 1990 e de 1998.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Coreia do Sul
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1990
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1998
Jogadores da Seleção Sul-Coreana de Futebol